— японский ежемесячный манга-журнал (сёнэн), выпускаемый издательством Kodansha Ltd. Журнал был создан в сентябре 2009, как спин-офф другого журнала издаваемого Kodansha Ltd., Weekly Shōnen Magazine.

Работы

Манга, входящая в журнал 

 Форма голоса
 UQ Holder!
 ×××HOLiC
 I'm Standing on a Million Lives
 Tomodachi Game
 Real Account
 Arslan Senki
 Boarding School Juliet
 Kanojo wa rokurokubi
 Tsuredure Children
 Half & Half
 Danganronpa Gaiden: Killer Killer
 To the Abandoned Sacred Beasts
 LovePlus: Rinko Days
 Gang King
 Count-trouble
 Flying Witch

 Animal Land
 Joshiraku
 Mardock Scramble
 O Maidens in Your Savage Season

Примечания

Ссылки
  

Журналы сёнэн-манги